Slovo Vyhnanci má více významů:
 Vyhnanci, (anglicky Exiles) jediná dochovaná divadelní hra Jamese Joyce
 Vyhnanci (Star Trek), kniha navazující na reálie seriálu Star Trek: Nová generace
 Vyhnanci (Lví král) (anglicky Outlanders), smečka mluvících lvů ve filmu Lví král 2: Simbův příběh vyhnaných Simbou za to, že pomáhali Scarovi.